Termenul „Marile Câmpii” se poate referi la:

 Stepele din Asia
 Preriile din America de Nord (engleză: ,,Great Plains”)
 Pampasul din America de Sud
 Savanele din Africa
 Tundra din regiunile reci
 Câmpia Panonică din  Europa centrală
 Puszta ungară